, также известный как Тацу Ямасита и Тац Ямасита — японский певец, автор песен и музыкальный продюсер. Значительно повлиял на становление японского музыкального стиля, получившего название сити-поп, и часто именуется «королём» этого жанра. Также сотрудничает с певицей и своей женой Марией Такэути.

Ямасита известен песней «Christmas Eve», первоначально вошедшей в его альбом 1983 года Melodies и позже ставшей хитом на десятилетия. Песня считается одной из японских рождественских песен и завоевала особую награду на 45-й церемонии Japan Record Awards двадцать лет после выпуска. В 2003 году компания HMV Japan поставила Ямаситу на 6-е место в списке 100 важнейших японских поп-исполнителей. В 2007 году журнал Rolling Stone Japan поставил его альбом Spacy на 14-е место в списке величайших японских рок-альбомов всех времён.

Карьера 
В 1973 году Ямасита вместе с другими музыкантами, среди которых были Таэко Онуки и Кунио Мурамацу, основал группу Sugar Babe. Через два года был выпущен её единственный альбом — Songs. После распада группы в 1976 году Ямасита подписал контракт с лейблом RCA и начал сольную карьеру, выпустив в том же году альбом Circus Town. Кроме того, он объединился с Эйити Отаки, бывшим продюсером Sugar Babe, и Гиндзи Ито, недолгим членом группы, чтобы издать альбом Niagara Triangle Vol. 1, благодаря которому телеканал MTV назвал их одной из шести супергрупп, изменивших историю японской музыки. Альбом Ямаситы 1979 года Moonglow, победивший в категории «Лучшие альбомы» на церемонии Japan Record Awards, имел средний успех, однако его песня 1980 года «Ride on Time» заняла 3-е место в еженедельном чарте Oricon и затем одноимённый альбом возглавил чарт, благодаря чему Ямасите пришла широкая известность.

За свою сольную карьеру Ямасита выпустил свыше 40 синглов, 18 студийных и 2 концертных альбомов и множество сборников. Он является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории японских чартов, а число проданных альбомов составляет около 9 миллионов. Вдобавок он создаёт музыку для фильмов и телерекламы и работает над записями других исполнителей. В частности, сотрудничает с Марией Такэути, на которой женился в 1982 году. У пары есть дочь.

Дискография

Синглы

Студийные альбомы 

Альбомы, записанные при участии других музыкантов

Концертные альбомы

Сборники

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тацуро Ямаситы
 Тацуро Ямасита на сайте Warner Music Japan

Авторы-исполнители Японии